Василий Трифонов:
 Трифонов, Василий Андреевич (1860— 15.04.1922?) — российский архитектор.
 Трифонов, Василий Трифонович (1862 — после 1932) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Новгородской губернии.